Spoorlijn Amersfoort – Zwolle, onderdeel van de Spoorlijn Utrecht - Kampen.
Veluwelijn (buslijn), busverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.